Toponímia:
 Austràlia: Glendale (Nova Gal·les del Sud) 
Canadà:
 Glendale (Alberta)
 Glendale (Calgary)
 Glendale (Nova Escòcia)
Estats Units:
 Glendale (Arizona)
 Glendale (Califòrnia), ciutat del comtat de Los Angeles
 Glendale (Colorado), ciutat del comtat d'Arapahoe
 Glendale (Comtat de Boulder), concentració de població designada pel cens del comtat de Boulder
 Glendale (Comtat de Humboldt), comunitat del comtat de Humboldt
 Glendale (Comtat de Monroe) a Wisconsin
 Glendale (Indiana), comunitat del comtat de Daviess
 Glendale (Indianàpolis), barri de la ciutat d'Indianàpolis
 Glendale (Kentucky)
 Glendale (Mississipí)
 Glendale (Missouri)
 Glendale (Nevada)
 Glendale (Ohio)
 Glendale (Oregon)
 Glendale (Queens), barri del borough de Queens de la ciutat de Nova York
 Glendale (Rhode Island)
 Glendale (Salt Lake City), barri de la ciutat de Salt Lake City
 Glendale (Utah), poble del comtat de Kane
 Glendale (Wisconsin), ciutat del comtat de Milwaukee
 Glendale Heights (Illinois)
 Glendale Township (Dakota del Nord)
 Glen Dale, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest 
 Glenn Dale, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Nova Zelanda: Glendale (Nova Zelanda)
 Regne Unit:
 Glendale (Northumberland), a Anglaterra
 Glendale (Skye), a Escòcia
 Zimbabwe: Glendale (Zimbabwe)
 Altres:
Batalla de Glendale, una batalla de la Guerra Civil Nord-americana del 1862 a Virgínia